Анна Лещинська ( 25 травня 1699, Тшебниця — 20 червня 1717, Грюфінталь, Німеччина) — старша дочка короля Польського і Великого князя Литовського Станіслава Лещинського і Катерини Опалінської, сестра королеви Франції Марії Лещинської.

Біографія 
Анна народилася 25 травня 1699 року в родині Станіслава Лещинського і його дружини Катерини Опалінської. У 1703 році у неї з'явилася сестра Марія . У 1704 році її батько став королем Польщі і Великим князем Литовським. Була названа в честь бабусі по лінії батька княгині Анни Яблоновської.

У сім'ї Ганна була улюбленицею батька. Отримала гарну освіту.

Померла від пневмонії у віці 18 років в 1717 році в місті Грюнталя, Мандельбахталь, Німеччина . Смерть Анни була прискорена почавшоюся кровотечею. У момент смерті батьки і сестра перебували біля неї.

Смерть Анни спустошила всю сім'ю, особливо батька Станіслава. Він наказав дружині і дочці більше не згадувати при ньому імені Анни. Марія послухалася батька. У 1725 році вона вийшла заміж за французького короля Людовика XV. Навіть при ньому вона не згадувала імені сестри, і він був дуже здивований, коли одного разу дізнався, що у його дружини була сестра.

Родовід

Посилання 
 Профіль на geneall.net

Примітки 

Польські принцеси
Лещинські
Вікіпедія:Статті з іншим значенням на Вікіданих
Уродженці Тшебниці